Suso, een Spaans voetballer
Foday Musa Suso, een Afrikaans muzikant
Hendrik Seuse (Latijn: Suso), een 14e-eeuws Duits mysticus
Suso (drank), een koolzuurhoudende vruchtensap
Suso Santana, bijgenaamd Suso, Spaans voetballer
San Millán Yuso en de Suso-kloosters, Spaans werelderfgoed